Сайпресс:
 Сайпресс, Тони — американская телевизионная актриса.
  — город в штате Калифорния.

См. также 
 Сайпресс-Маунтин — горнолыжный комплекс рядом с Ванкувером.